16. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 16. Arrondissement (Marseille)
 16. Arrondissement (Paris)